Balsamita puede referirse a:

Botánica 
 El nombre común de la planta Salvia verbenaca.
 El nombre común de la planta Tanacetum balsamita.
 El sinónimo del género botánico '''''Tanacetum.